Aleix Espargaró Villà (Granollers, 30 juli 1989) is een Spaans motorcoureur die uitkomt in MotoGP. Hij rijdt met startnummer 41.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur